Lanctôt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lanctôt (1912–1969), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Rulenge
 Micheline Lanctôt (* 1947), kanadische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin